Індіра Левак ( 15 вересня 1973, Жупаня, СФРЮ) — югославська та хорватська співачка, вокалістка гурту Colonia.

Дискографія

У складі гурту Colonia 

 Vatra i led (1997)
 Ritam ljubavi (1999)
 Jača nego ikad (2000)
 Milijun milja od nigdje (2001)
 Izgubljeni svijet (2002)
 Dolazi oluja (2003)
 Najbolje od svega (2005)
 Do kraja (2007)
 Pod sretnom zvijezdom (2008)
 X (2010)
 Tvrđava (2013)
 "Feniks" (2015)

Соло 

 Valkira (2018)

Примітки 

Хорватські співачки
Співачки XXI століття